ANW peut faire référence à :
  ;
  un concours de divertissement sportif américain.